Zsófia Kovács (née en 1988), triathlète hongroise
Zsófia Kovács (née en 2000), gymnaste artistique hongroise